Gritti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Gritti (* 1947), italienischer Endurosportler
 Andrea Gritti (1455–1538), Doge von Venedig
 Carillo Gritti (1942–2016), Prälat von Itacoatiara
 Lodovico Gritti (um 1480–1534), venezianischer Kaufmann und Reichsverweser von Ungarn

 Matteo Gritti (* 1980), italienischer Fußballtorhüter
 Peter Gritti (um 1602–um 1674), Schweizer reformierter Pfarrer